Сучков, Александр:
 Сучков, Александр Викторович (род. 1980) — российский и казахстанский футболист.
 Сучков, Александр Михайлович (1900—1944) — советский военный деятель, полковник (1938).
 Сучков, Александр Тимофеевич (1913—1965) — красноармеец, Герой Советского Союза.